Шелестово () — село,
Шелестовский сельский совет,
Коломакский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323281001. Население по переписи 2001 года составляет 1555 (694/861 м/ж) человек.

Является административным центром Шелестовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Белоусово,
Григоровка,
Нагально,
Пащеновка,
Петропавловка,
Подлесное и
Цепочкино.

Географическое положение 
Село Шелестово примыкает к сёлам Белоусово и Нагально. На расстоянии в 4 км расположен пгт Коломак. Через село проходит железная дорога, станция Коломак.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и свинотоварная фермы.
 ЗАО «Коломакское хлебоприемное предприятие».
 Сельскохозяйственное ООО «Колос».
 Шелестовский кирпичный завод.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Гиль Александр Васильевич (1943—1988) — советский хореограф, заслуженный артист РСФСР, родился в селе Шелестово.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Коломакского района